Vincenzo Chianese (Melito di Napoli, 1976. január 14. –) olasz labdarúgócsatár.

Források 
Vincenzo Chianese adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1976-ban született személyek
Nápoly megyeiek
Olasz labdarúgók
Az Atalanta BC labdarúgói
A Foggia labdarúgói
Az US Salernitana 1919 labdarúgói
A Pescara labdarúgói
A Vicenza Calcio labdarúgói
A Calcio Como labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Az AC Pavia labdarúgói
A Ravenna Calcio labdarúgói
Az US Arezzo labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek